Anatolius van Alexandrië (3e eeuw), Alexandrijns filosoof en computist, bisschop van Laodicea
 Anatolius van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (449-458)